Pennywise — дебютный альбом одноимённой группы Pennywise. Издан на Epitaph Records 22 октября 1991 года.

Запись и издание 
Запись первого альбома началась в 1989-1990 годах. Группа записалась в 1991 году на Westbeach Recorders в Голливуде, Калифорния.

Pennywise был издан 22 октября 1991 года на Epitaph Records и стал дебютным для группы. Альбом оказал влияние на формирование панк-рока в Южной Калифорнии.

Список композиций

Участники записи 
 Флетчер Дрегги — гитара;
 Джим Линдберг — вокал;
 Байрон МакМакин;
 Джейсон Тёрск — бас-гитара;
 Фред Хайдалго — дизайн логотипа, обложка;
 Гевин Оглсби — арт.

Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Epitaph Records